Franciaország
Saint-Omer, település Calvados megyében
Saint-Omer, település Pas-de-Calais megyében